La palabra Bloc hace referencia a varios artículos:

Bloc de notas
Bloc Party, grupo de indie rock británico.
Revista Bloc, revista española.

Partidos políticos

España
Bloc-Iniciativa-Verds, coalición política valenciana del BLOC, IPV y Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià, embrionaria de Coalició Compromís.
 Bloc Nacionalista Valencià, partido político valenciano.
Bloc Jove, juventudes del Bloc Nacionalista Valencià.
Bloc per Mallorca, coalición política balear de PSM-EN, Els Verds de Mallorca, ERC y EU.
Bloc per Palma, coalición política palmesana de PSM-EN, Els Verds de Mallorca, ERC y EU.

Históricos
Bloc Català dels Treballadors
Bloc d'Esquerra d'Alliberament

Otros
Bloc Català, partido político francés.
Bloc Québécois, partido político quebequés.
Democratic Forward Bloc, partido político indio.
Forward Bloc (Socialist), partido político indio.